Вари́з, Варіз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 37 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 206,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вариз на сайті французького Національного інституту географії
 Вариз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вариз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вариз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вариз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар